Brabrand (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Aarhus, 
 Brabrand (plaats), een plaats in de Deense regio Midden-Jutland, gemeente Aarhus.

 Brabant (doorverwijspagina), dat vroeger ook wel als Braband geschreven werd (vandaar: Brabander)